Вильгельм Людвиг (Голланд) Холланд (; 1822—1891) — немецкий , специалист в области германских и романских языков.

Биография

Вильгельм Людвиг Холланд родился 11 августа 1822 года в городе Штутгарте. Учился в Тюбингенском университете, затем в университете Берлина.

После окончания университетского курса он некоторое время работал в Париже, но в 1847 году вернулся в Тюбинген, сперва в качестве лектора, а затем был утвержден в должности профессора на кафедре романо-германской филологии. 

Вильгельм Людвиг Холланд умер 23 августа 1891 года в городе Тюбингене.

Холланд — автор множества научных трудов; кроме того, он редактировал критическое издание сочинений Людвига Уланда и вместе с Адальбертом фон Келлером и  Пфейфером напечатал «Uhlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage» (Штутгарт, 1865—73).

Избранная библиография

 «Crestien von Troies. Eine litteraturgeschichtliche Untersuchung» (Тюбинген, 1854); 
 «Schauspiele des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig» (Штутгарт, 1855);
 «Buch der Beispiele der alten Weisen» (т. же, 1860);
 «Li romans dou chevalier au lyon von Crestien von Troies» (Ганновер, 1862);
 «Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans» (Штутгарт, 1867—81);
 «Schreiber des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und der Seinen».

Примечания

Ссылки 
 Holland, Wilhelm Ludwig // Nordisk familjebok.

Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Тюбингенского университета